Египет е разделен на 27 области, наречени мухафази (muhafazat, в ед. число muhafazah).